Municípios
 Lindóia, em São Paulo
 Águas de Lindóia, em São Paulo
 Lindóia do Sul, em Santa Catarina

Bairros
 Lindoia (Curitiba)
 Jardim Lindoia, em Porto Alegre
 Gleba Lindoia, em Londrina

Desambiguações de topônimos